«Смерть Дра́кулы» () — фильм ужасов 1980 года с участием Патриции Хаммонд и Джеральда Филдинга, режиссёра Домоника Пэриса.

Сюжет 
Группа вампиров: местный гробовщик по имени Лукард (имя Дракула, записанное наоборот), шериф, доктор и водитель скорой помощи, промышляют тем, что выпивают кровь жертв несчастных случаев. Доктор посылает ещё живых жертв несчастных случаев и фальшивые свидетельства о смерти гробовщику Лукарду. Затем они вбивают кол в сердце жертвы для того, чтоб жертва не восстала из мертвых в качестве вампира и не конкурировала за ограниченные возможности получения крови новых жертв. Неконтролируемый вампир случайно освобождается, когда семье возвращают тело, до того как Лукард смог правильно вбить кол новоиспеченной жертве.

Фильм снимался в городе , штат Нью-Джерси.

В ролях 
 Патриция Хаммонд — Мари
 Джеральд Филдинг — А. Лукард
 Мими Уэдделл — Миссис Бредли
 Виктор Хорхе — Доктор Каммингс
 Майкл Лалли — Тед

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткое описание фильма на Allmovie.com
 https://web.archive.org/web/20180514092138/http://bleedingskull.com/draculas-last-rites-1980/
 http://taliesinttlg.blogspot.ru/2007/11/draculas-last-rites.html
 http://houseinrlyeh.blogspot.ru/2008/09/in-short-dracula-last-rites-1980.html
 http://www.tvguide.com/movies/last-rites/review/103871/
 http://originalvidjunkie.blogspot.ru/2014/10/halloween-havoc-last-rites-1980.html?zx=112686c6dabf0295

Фильмы США 1980 года
Фильмы ужасов 1980 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о Дракуле
Фильмы о вампирах
Независимые фильмы США
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях